В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Heineken Trophy 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Крістіна Бранді здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Талаю 6-0, 3-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Сандрін Тестю (2-ге коло)
 Домінік Ван Рост (чвертьфінал)
 Відсутня
 Сільвія Фаріна (1-ше коло)

 Генрієта Надьова (1-ше коло)
 Руксандра Драгомір (1-ше коло)
 Анке Губер (2-ге коло)
 Кара Блек (2-ге коло)
 Барбара Ріттнер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 1999